Salt (Spanje), een plaats in Spanje
 Salt (Jordanië), een plaats in Jordanië
 Salt (cryptografie), hierbij wordt willekeurige data toegevoegd aan een hashfunctie.
 Salt (film), een film die in 2010 is uitgekomen
 Henry Salt (1780-1827), Brits kunstenaar, diplomaat en egyptoloog
 Strategic Arms Limitation Talks (SALT), het overleg tussen de VS en de Sovjet-Unie ter beteugeling van de wapenwedloop
 SALT I, de inofficiële naam voor de verdragen die voortkwamen uit de Strategic Arms Limitation Talks in 1972
 Southern African Large Telescope (SALT), een grote spiegeltelescoop in Zuid-Afrika
 SALT (Istanboel), tentoonstellingsinstituut voor kunst